Vinanitelo (Haute Matsiatra), een plaats en commune in Madagaskar
Vinanitelo (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in Madagaskar